Scott Pilgrim – serie a fumetti canadese scritta e disegnata da Bryan Lee O'Malley
 Scott Pilgrim vs. the World: The Game – videogioco beat 'em up del 2010 tratto dall'omonima serie a fumetti
 Scott Pilgrim vs. the World – film del 2010 diretto da Edgar Wright e tratto dall'omonima serie a fumetti
 Scott Pilgrim – personaggio immaginario dell'omonima serie a fumetti